

Patronyme 

 Ambroise Pascal Liotard (1810-1876), sculpteur français ;
 Jean-Étienne Liotard (1702-1789), peintre genevois ;
 Louis Liotard (1904-1940), explorateur français, fils de Victor Liotard ;
 Philippe Liotard (1963-), universitaire français ;
 Thérèse Liotard (1949-), actrice française de cinéma et de télévision ;
 Victor Liotard (1858-1916), explorateur et administrateur colonial français.

Toponyme 

 , glacier de l'Antarctique.
Patronyme français